Le terme de phrénite (phréno : du grec phrên, signifiant "esprit" ou "relatif au diaphragme") a été employé par Hippocrate et ses disciples. Il désigne une inflammation simultanée de l'esprit et du corps, non pas dans un sens théorique mais dans un sens descriptif. Ce diagnostic a été utilisé durant le Moyen Âge et désignait une confusion mentale suivie d'un délire maximum accompagné de fièvre. 

La phrénite désigne une inflammation cérébrale, ou des méninges, accompagnée d'une forte fièvre et de délires. Les symptômes varient selon la sévérité, et peuvent aller de simples maux d'estomac, de somnolence, et de fièvre à la paralysie, au coma et à la mort. 

L'ancien concept de la phrénite a été utilisé jusqu'au . Passée cette époque, le concept est remplacé par le mot "délire". Pinel est le dernier auteur à avoir utilisé le terme de phrénite dans la classification des maladies. 

Le terme de phrénite, ou phrénitis n'est plus utilisé. À l'époque actuelle, la méningite ou l'encéphalite sont désormais diagnostiquées.

Références 

Symptôme
Inflammation